Die Monterrey Open 2013 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Monterrey. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 30. März bis zum 7. April 2013 statt, gleichzeitig fand in Charleston (South Carolina) der Family Circle Cup statt, der zur Premier-Kategorie zählte.

Titelverteidigerin im Einzel war Tímea Babos, im Doppel trat das Duo Sara Errani/Roberta Vinci heuer nicht zur Verteidigung des Titels an; gewinnen konnte im Einzel Anastassija Pawljutschenkowa und im Doppel die top-gesetzte Paarung Tímea Babos/Kimiko Date Krumm.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Monterrey Open 2013 fand vom 30. bis 31. März 2013 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Monterrey